Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.
 Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Гар.
 Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.
 Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Марсьяль — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Сен-Марсьяль-д’Альбаред — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Сен-Марсьяль-д’Артансе — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Сен-Марсьяль-де-Валет — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.

 Сен-Марсьяль — аббатство в Лиможе, один из центров литературно-музыкального творчества в средневековой Европе.